Ballance est un jeu vidéo.

Patronyme 

 Benjamin Paul Ballance Drew, chanteur anglais.
 Bob Ballance (1923-), joueur canadien de hockey sur glace.
 John Ballance (1839-1893), homme d'État britannique.
 Karyn Ballance, née Mills (1973-), triathlète néo-zélandaise.
Patronyme anglais